Danischewski ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Michailowitsch Danischewski (1897–1979), russisch-sowjetischer Tschekist und Luftfahrtingenieur
 Karl Juli Danischewski (1884–1938), sowjetischer Politiker